Druga Republika Afganistanu
 Druga Republika Czechosłowacka
 Druga Republika Francuska
 Druga Republika Grecka
 Druga Republika Hiszpańska
 Druga Republika Portugalska
 Druga Republika Vermontu
 Druga Republika Węgierska

Zobacz też:
 II Rzeczpospolita
 Pierwsza Republika
 Trzecia Republika
 Czwarta Republika